Мусалов — фамилия. Известные носители:
 Мусалов, Магомед Ахмедович (род. 1994) — российский футболист.
 Мусалов, Хайбула Анварбегович (род. 1990) — российский и азербайджанский боксёр.